Колодец Иакова () — карстовый источник расположенный к северу от Уимберли, штат Техас, США. В колодец также впадает ручей Сайпресс-Крик. Диаметр колодца составляет 3,7 метра. Колодец спускается вертикально вниз на глубину 9,1 метра, после чего продолжается под углом, через ряд заиленных камер, разделённых тонкими перегородками, до глубины около 41 метра.

Родники США
Водные объекты Техаса